XAT steht für:
 Kürzel für einen Prototyp eines Bombertrainers der US-Luftwaffe, siehe
 Fairchild XAT-13, siehe Fairchild AT-21
 Fairchild XAT-14, siehe Fairchild AT-21
 Boeing XAT-15, siehe Boeing-Stearman AT-15

xat steht für:
 Katawixi (ISO-639-3-Code), eine der Katukina-Sprachen

Abkürzung